

Pessoas 
 Winston Churchill (1874-1965) — estadista britânico
 Charles Churchill (poeta) (1731-1764) — poeta
 Lorde Randolph Churchill (1849-1895) — pai de Winston Churchill
 Randolph Churchill (1911-1968) — filho de Winston Churchill
 Winston Churchill (1940–2010) — político britânico, filho de Randolph Churchill

Geografia do Canadá 
 Churchill (Manitoba) — município
 Rio Churchill (Baía de Hudson)

Outros usos 
 USS Winston S. Churchill (DDG-81)  — contratorpedeiro americano

Desambiguações de topônimos